

Botanica 
 l'alfa (Stipa tenacissima)
 una pianta simile, di minori dimensioni, il Lygeum spartum
 un'altra pianta delle Poaceae: Ammophila littoralis Rothm.

Altro 

 Antico nome di Motta d'Affermo, comune della città metropolitana di Messina.